Робин — фамилия, собственное имя, а также уменьшительный вариант имени Роберт.

Персоналии 
 Робин — сценическое имя финского тин-поп вокалиста Робина Пакалена.
 Робин — сценическое имя шведской певицы Робин Мириам Карлссон.
 Робин, Анна Николаевна (1891 — после 1959) — советская актриса Башкирского республиканского русского Драматического театра.
 Робин, Кори (род. 1967) — американский политолог.
 Робин, Майкл (род. до 1986) — американский телевизионный продюсер и режиссёр, лауреат двух премий «Эмми».
 Робин Хобб (род. 1952) — американская писательница, в основном работает в жанре фэнтези.
 Робин фон Эльц (до 1374—1388) — магистр Ливонского ордена с 1385 по 1388 год.

Персонажи 
 Робин — имя персонажа комиксов о Бэтмене издательства DC Comics.
 Нико Робин — персонаж археолога из аниме и манги One Piece.

Телевидение 
 «Робин» — мультсериал, созданный шведским аниматором Магнусом Карлссоном и озвученный Дэйвом Авеллоном.

См. также 
 Робин-Гусь
 Робин Гуд (значения)
 Робинс
 Робинсон
 Робине